Den Hartog is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Floor den Hartog (1898-1979), Nederlands liberaal politicus
 Arie den Hartog (burgemeester) (1923), burgemeester van Geertruidenberg
 Arie den Hartog (wielrenner) (1941), Nederlands wielrenner
 Dirk den Hartog (1942), Nederlands politicus voor de PvdA
 Evert den Hartog (1949), Nederlands beeldhouwer en medailleur
 Arno den Hartog (1954), Nederlands hockeyer
 Elizabeth den Hartog (1962), Nederlands kunsthistorica
 Nils den Hartog (1994), Nederlands voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam